Икария — многозначный термин:
 Икария — греческий остров в Эгейском море.
 Икария (дем) — древний дем в Аттике.
 Икария — российский фильм в жанре фантастическая драма Явора Гырдева.
 Икария (Ikaria wariootia) — вымерший вид ранних двусторонне-симметричных организмов, потенциально самое древнее определимое двусторонне-симметричное.